Kristoffer Haugen (Stavanger, 1994. február 21. –) norvég korosztályos válogatott labdarúgó, a Molde hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Kristoffer Haugen az ifjúsági pályafutását a szülővárosában, a Vollnál kezdte, majd 2007-ben átigazolt a Vikingnél ifjúsági csapatába. 

2012-ben mutatkozott be a Viking felnőtt csapatában. Először a 2012-es La Manga-kupa mérkőzésén lépett pályára. Első gólját a 2013-as norvég kupa első körében lőtte. A 2018-as szezont már a Moldénél kezdte. Haugen a Molde színeiben a 2018. március 11-ei, Sandefjord elleni mérkőzésen debütált.

A válogatottban 
Haugen 2015-ben debütált a norvég U21-es válogatottban. Először a 2015. március 31-ei, Svédország elleni barátságos mérkőzésen lépett pályára Thomas Grøgaard cseréjeként a 46. percben.

Statisztikák 
2023. március 12. szerint

Sikerei, díjai 
Molde
 Eliteserien
 Bajnok (2): 2019, 2022

 Norvég kupa
 Győztes (1): 2021–22

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1994-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Viking labdarúgói
A Molde FK labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek